

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Bynum – census-designated place della Contea di Calhoun, Alabama
 Bynum – città della Contea di Teton, Montana
 Bynum – città della Contea di Hill, Texas

Persone 
 Andrew Bynum – cestista statunitense
 Josette Bynum – wrestler statunitense
 Will Bynum – cestista statunitense